Tučapy est un toponyme qui peut désigner :

Tučapy, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Tučapy, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Tučapy, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie